

События

Первое полугодие 
 1 января:
 проезд в Петербургском метрополитене подорожал с 28 до 31 рублей.
 в Московском метрополитене введён выборочный досмотр пассажиров и запрещён вход с оружием.
 28 января — открыта станция «Yidelu» на Шестой линии Гуанджоуского метрополитена.
 1 февраля:
 продлена первая линия Самарского метрополитена на 1,3 км и 1 станцию.
 проезд в Московском метрополитене подорожал с 40 до 50 рублей.
 2 февраля — открыта Четвёртая линия Ханчжоуского метрополитена длиной 9,7 км с 9 станциями.
 7 февраля:
 закрыта (до 25 декабря) станция «Выборгская» на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена для капитального ремонта.
 проезд в Киевском метрополитене подорожал с 2 до 4 гривен.
 8 февраля:
 открыта станция «Cermak-McCormick Place» на Зелёной линии Чикагского метрополитена.
 закрыта (до 24 декабря) станция «Бауманская» на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена для замены эскалаторов.
 25 февраля — проезд в Новосибирском метрополитене подорожал с 18 до 20 рублей.
 28 февраля — открыты станции «Pingchang» и «Huangmaoping» на Шестой линии Чунцинского метрополитена.
 2 марта — открыты станции «Meydan-e Vali-e Asr» и «Shahrak-e Shariati» на Третьей линии Тегеранского метрополитена.
 8 марта — открыта линия М2 Варшавского метрополитена длиной 6,1 км с 7 станциями.
 14 марта — открыта станция «Shin-Hakushima» Хиросимского метрополитена.
 25 марта — продлена Девятая линия Мадридского метрополитена на 1 станцию
 28 марта — продлена Девятая линия Сеульского метрополитена на 4,5 км и 5 станций.
 29 марта — открыта станция «Sai Ying Pun» на линии Айленд Гонконгского метрополитена.
 1 апреля — открыта Третья линия Нанкинского метрополитена длиной 44,9 км с 28 станциями.
 2 апреля — продлена Первая линия Софийского метрополитена на 5 км и 4 станции.
 6 апреля — продлена линия A Пражского метрополитена на 6 км и 4 станции.
 18 апреля — продлена линия Алма-Атинского метрополитена на 2,7 км и 2 станции.
 19 апреля — открыта Шестая линия Стамбульского метрополитена длиной 3,3 км с 4 станциями.
 21 апреля — продлена линия линии B1 Римского метрополитена на 1,5 км и 1 станцию.
 23 апреля:
 открыта Третья линия (монорельсовая) метрополитена Тэгу длиной 24 км с 30 станциями.
 продлена Первая линия Салвадорского метрополитена на 2,2 км и 1 станцию.
 28 апреля — открыты станции «Yingyuehu Park» и «Yingbin Square» на Второй линии метрополитена Уси.
 29 апреля:
 продлена линия M5 Миланского метрополитена на 7,4 км и 5 станций.
 продлена Первая линия метрополитена Валенсии (Венесуэла) на 1,5 км и 2 станции.
 30 апреля — открыта Вторая линия Даляньского метрополитена длиной 18,9 км с 17 станциями.
 1 мая — продлена Зелёная линия Бангалорского метрополитена на 2,4 км и 3 станции.
 5 мая — открыта станция «Shahed» на Первой линии Ширазского метрополитена.
 8 мая:
 продлена Первая линия Софийского метрополитена на 2,8 км и 3 станции.
 открыта станция «El Ingenio» на Первой линии Панамского метрополитена.
 17 мая — открыта станция «Shahid Doctor Fatemi» на Третьей линии Тегеранского метрополитена.
 27 мая — открыт второй выход станции «Спортивная» Петербургского метрополитена. Выход находится на Васильевском острове.
 3 июня — открыт Джайпурский метрополитен в составе одной линии длиной 9,6 км с 9 станциями.
 6 июня — открыта станция «Portello» на линии M5 Миланского метрополитена.
 8 июня — продлена Фиолетовая линия Делийского метрополитена на 1 км и 1 станцию.
 16 июня — начата выдача поездов из элетродепо «Митино».
 20 июня — открыта станция «Cenisio» на линии M5 Миланского метрополитена.
 27 июня — открыта станция «Kupang» на линии Sengkang ЛРТ Сингапура.
 28 июня — открыта станция «Xintang» на Четвёртой линии Ханчжоуского метрополитена.
 29 июня — открыт Ченнайский метрополитен в составе одной линии длиной 10 км с 7 станциями.
 29 июня — продлена линия C Римского метрополитена на 5,4 км и 6 станций.

Второе полугодие 
 5 июля — продлена линия Алжирского метрополитена на 4 км и 4 станции.
 6 июля:
 продлена линия Баньнань Тайбэйского метрополитена на 1,1 км и 1 станцию.
 открыта станция «Пушкинская» Петербургского метрополитена после реконструкции.
 11 июля — закрыта станция «Василеостровская» Петербургского метрополитена на реконструкцию.
 25 июля — продлена Первая линия метрополитена Чэнду на 5,4 км и 5 станций.
 15 августа — продлена Первая линия Панамского метрополитена на 2,1 км и 1 станцию.
 28 августа — открыт Тебризский метрополитен в составе одной линии длиной 7 км с 6 станциями.
 6 сентября — продлена Фиолетовая линия Делийского метрополитена на 13,9 км и 9 станций.
 13 сентября — продлена линия Флашинг Нью-Йоркского метрополитена на 2,4 км и 1 станцию.
 21 сентября — продлена Таганско-Краснопресненская линия Московского метрополитена на 1,6 км и 1 станцию.
 22 сентября — продлена Третья линия Тегеранского метрополитена на 18 км и 3 станции.
 24 сентября — открыта станция «Jeungsan» Второй линии Пусанского метрополитена.
 26 сентября:
 открыта Вторая линия метрополитена Нинбо длиной 28,4 км с 22 станциями.
 открыта станция «Gerusalemme» на линии M5 Миланского метрополитена.
 7 октября — открыта станция «Ayacucho» Лос-Текесского метрополитена.
 11 октября — открыта станция «Monumentale» на линии M5 Миланского метрополитена.
 15 октября — открыт Исфаханский метрополитенв составе одной линии длиной 11,2 км с 7 станциями.
 18 октября — открыта станция «Shangyuanmen» Третьей линии Нанкинского метрополитена.
 26 октября — открыты станции «Gaoyikou» и «Caojiawan» Шестой линии Чунцинского метрополитена.
 30 октября — открыта Первая линия Даляньского метрополитена длиной 16,5 км с 13 станциями.
 1 ноября — продлена Четвёртая линия Куала-Лумпурского метрополитена на 5,5 км и 4 станции.
 3 ноября — открыта Пятая линия (продолжение Четвёртой) Каракасского метрополитена с 1 станцией.
 9 ноября — открыта станция «Ne’mat Abad» Третьей линии Тегеранского метрополитена.
 10 ноября — продлена Жёлтая линия Делийского метрополитена на 4,4 км и 3 станции.
 13 ноября — открыта станция «Bonocô» на Первой линии Салвадорского метрополитена.
 14 ноября — открыта станция «Tre Torri» на линии M5 Миланского метрополитена.
 16 ноября — открыт западный участок Пурпурной линии Бангалорского метрополитена длиной 6,4 км с 6 станциями.
 24 ноября — продлена Первая линия Ханчжоуского метрополитена на 5,7 км и 3 станции.
 6 декабря — открыта линия Тодзай Сендайского метрополитена длиной 13,9 км с 13 станциями.
 16 декабря — открыт метрополитен Циндао в составе одной линии длиной 12 км с 10 станциями.
 18 декабря — продлена линия H метрополитена Буэнос-Айреса на 2 км и 2 станции.
 19 декабря — продлены линии Шанхайского метрополитена: Одиннадцатая на 4,1 км и 2 станции, Двенадцатая на 21,8 км и 16 станций, Тринадцатая на 9,4 км и 9 станций (в том числе 4 км и 3 станции вновь открытых).
 22 декабря — продлена Первая линия Салвадорского метрополитена на 2,2 км и 1 станцию.
 24 декабря — открылась станция «Бауманская» на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена после реконструкции.
 25 декабря — открылась станция «Выборгская» на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена после капитального ремонта.
 26 декабря — открыт Наньчанский метрополитен в составе одной линии длиной 28,7 км с 24 станциями.
 26 декабря:
 открыта Четвёртая линия метрополитена Чэнду длиной 22,1 км с 16 станциями.
 продлены линии Пекинского метрополитена: восточная часть Четырнадцатой на 16,6 км и 9 станций и линия Чанпин на 10,6 км и 5 станций, а также открыты станции «Andelibeijie» на Восьмой линии и «Datunlu East» на Пятнадцатой.
 27 декабря — продлена линия Даунтаун Сингапурского метрополитена на 16,6 км и 12 станций.
 28 декабря:
 открыта Третья линия Уханьского метрополитена длиной 30,1 км с 24 станциями.
 продлена Первая линия (ГуанФо) Фошаньского метрополитена на 7,3 км и 4 станции.
 продлена Вторая линия метрополитена Чанши на 4,6 км и 4 станции.
 открыта станция «Технопарк» на Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
 открытие второго выхода станции «Элмляр Академиясы» Бакинского метрополитена.

Примечания 

Транспорт в 2015 году
Годы в истории метрополитена